Die 12. Kalifornien-Rundfahrt 2017 war ein Straßenradrennen in den USA im Bundesstaat Kalifornien. Das Etappenrennen fand vom 14. bis zum 20. Mai 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es war das 21. von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe 
Kurz nach dem Start setzte sich vier Fahrer ab unter anderem mit: Benjamin Wolfe (USA/Jely Belly) und Floris Gerts (Niederlande/BMC). Allerdings kam diese Gruppe nicht durch und erhielt einen Maximalvorsprung von rund 2:30 Minuten. Am Ende im Capitol Park siegte Marcel Kittel im Massensprint vor dem Weltmeister Peter Sagan und Kittel eroberte sich dadurch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

2. Etappe 
Es gab eine fünf Mann starke Spitzengruppe unter anderem mit Toms Skujiņš (Lettland/Cannondale), Scott Thwaites (Großbritannien/Dimension Data) und Daniel Jaramillo (Kolumbien/UnitedHealthcare). In der Abfahrt vom 1.274 Meter hohen Mount Hamilton einige Fahrer wie Skujins aus der Spitzengruppe und er musste die Rundfahrt aufgeben. Die restlichen Ausreißer wurden eingeholt und am Ende siegte er Rafal Majka im Sprint gegen George Bennett an der Motocross-Anlage von San José. Majka wurde damit Leader der Rundfahrt.

3. Etappe 
Folgende Fahrer setzte sich nach dem Start ab und fuhren sich einen Maximalvorsprung von 5:00 Minuten heraus: David Lozano (Spanien/NovoNordisk), Federico Zurlo (Italien/Emirates), Danny Pate (USA/Rally), Benjamin Wolfe (USA/Jelly Belly) und Sean Bennett (USA/Jelly Belly). Diese Gruppe wurde vor dem Ziel wieder eingeholt und es kam zu einem Massensprint mit einer leicht ansteigenden Zielgeraden, wo am Ende der Weltmeister Peter Sagan der Beste war. Es wurde sein insgesamt 16. Etappensieg bei dieser Rundfahrt.

4. Etappe 
Die Gruppe des Tages bestand aus: Rob Britton (Kanada/Rally), Evan Huffman (USA/Rally), Mathias Le Turnier (Frankreich/Cofidis), Lennard Hofstede (Niederlande/Sunweb) und Gavin Mannion (USA/UnitedHealthcare). Das Peloton um die Sprinterteams um Kittel, Sagan, Kristoff und Degenkolb konnte diese Gruppe nicht mehr einholen und somit machten die Ausreißer den unter sich aus. Im Sprint dieser Gruppe setzte am Ende Evan Huffman durch. Das Peloton folgte mit 13 Sekunden Rückstand.

5. Etappe 
Am Anfang setzten 15 Fahrer am Peloton ab unter anderem mit Peter Sagan (Slowakei/Bora), Nils Politt (Deutschland/Katusha), Rob Britton (Kanada/Rally) und Peter Kennaugh (Großbritannien/Sky) und konnten sich einen Maximalvorsprung von 3:30 Minuten herausfahren. Allerdings wurde diese Gruppe nach und nach wieder eingeholt. Als letzter Fahrer wurde Britton gut 5,5 Kilometer vor dem Ziel im Schlussanstieg zum Mount San Antonio gestellt. Gut 4 Kilometer attackierte Andrew Talansky und konnte sich somit den Etappensieg holen. Das Gelbe Trikot verteidigte weiterhin Rafal Majka (Polen/Bora).

6. Etappe 
Das Einzelzeitfahren am 2.500 Meter hochgelegenen Big Bear Lake entschied der Neoprofi Jon Dibben (Großbritannien/Sky) für sich. Im Einzelzeitfahren verlor Rafal Majka 41 Sekunden auf George Bennett, der vor dem Zeitfahren 6 Sekunden Rückstand auf Majka hatte. Somit ist Bennett der neue Führende in der Gesamtwertung. Majka ist neuer Zweiter.

7. Etappe 
Fünf Fahrer setzten sich vom Peloton ab: David Lopez (Spanien/Sky), Evan Huffman (USA/Rally), Nicolas Edet (Frankreich/Cofidis), Rob Britton (Kanada/Rally) und Lachlan Morton (Australien/Dimension Data). Diese Gruppe kam bis zum Ziel und machten den Etappensieg bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius unter sich aus. Der sprintstärkste Fahrer war am Ende Huffman. Die nächste größere Gruppe um Bennett, Degenkolb und Sagan kam mit 22 Sekunden Rückstand ins Ziel. George Bennett verteidigte das Gelbe Trikot und gewann die Kalifornien-Rundfahrt.

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017